

Sigle 
 Home Location Register – Database in cui ogni gestore di telefonia mobile memorizza i dati relativi ai singoli utenti, la loro posizione, gli eventuali servizi supplementari attivati, ecc..

Codici 
 HLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fort Hood Army Air Field, Fort Hood (Texas), Stati Uniti.

Note